Молодіжненська селищна рада — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Молодіжненська селищна рада — Кіровоградська область, Долинський район